Libertad o Libertad de Cojedes es la capital del municipio Ricaurte, en el Estado Cojedes, Venezuela. Conocida más comúnmente con el nombre de Lagunitas.

Datos básicos 
Cuenta con una extensión de 905 km² y el Amparo (foráneo) 669 km² y su población supera los 13000 habitantes.

Contexto geográfico 
El Municipio Ricaurte se encuentra ubicado hacia la zona sur del Estado Cojedes, en la Unidad de paisaje identificada como los llanos altos centrales, pertenece a la zona de vida bosque seco tropical con precipitaciones que oscilan entre 1.200 y 1.800 mm, anuales y temperatura promedio de 28 °C. Su superficie la conforman tierras planas con una altura sobre el nivel del mar entre 120 y 150 m, presentando en su relieve surcos, ondulaciones, caños y madre vieja.

Límites 
Limita por el Norte con las parroquias Cojedes del Municipio Anzoátegui y San Carlos, por el sur con la parroquia Sucre del Municipio Girardot, por el Este con la parroquia Las Vegas del Municipio Rómulo Gallegos y por el Oeste con el Estado Portuguesa.

Economía local 
La actividad productiva predominante está vinculada al sector agrícola vegetal, en especial la agricultura mecanizada, siendo el municipio uno de los mayores productores de cereales (arroz, sorgo, maíz), hortalizas (tomate, melón, patilla), legumbres (frijol, quinchoncho), frutales (mango, limón, guayaba) y cultivos tropicales (tabaco).

La producción pecuaria predomina en la leche (miles de litros), bovino (cabezas), aves (miles de cabezas). En el área agroindustrial, se cuenta con una planta procesadora de tomate, que distribuye al mercado local producto de la Corporación Venezolana Agraria.

Cultura local 
El folclore en el Municipio Ricaurte es la viva imagen del sentir del llanero. El son del recio joropo con arpa, cuatro y maracas, registra cada rincón mientras el alegre cantador difunde sus esperanzas y sus sueños, en la manga de coleo el o la jinete dibuja un filo de lomo ante el palco de los jueces y más allá el asado apostador se juega su rosa linda en las espuelas de su giro.

Artesanía 
La artesanía municipal, es rica y variada. Las manos del artesano moldean con amor cada creación artístico espiritual: arpas, tarrayas, tallas en madera y/o en tapara, chinchorros, sombreros de junco y carpintería; son entre otras viva representación del quehacer de este municipio.

En el municipio Ricaurte del Estado Cojedes hacen vida muchos artesanos de gran importancia a nivel nacional y regional, como lo son:

 Juan Bautista Olivo Noguera (+2015). Tallista de santos, era quien elaboraba a San Pascual Bailón, uno de los patronos de este municipio y a otros santos, con devoción. Durante su vida se dedicó al arte, destacándose en diferentes manifestaciones culturales, como elaboración, vestuario, velorio y canto a la cruz de mayo, canto a los ángeles (niños difuntos), entre otros.

 Olivia Ramona de Requena realiza muñecas de hojas de cambur entre otras cosas.

 Dina Nuñez con sus taparas talladas (Difunta).  

 María Gregoria Olivo Noguera. Realiza muñecas en trapo.

 Entre otros, no menos importantes, artesanos que habitan en el municipio.

En este municipio, la manifestación cultural no se queda hasta aquí, pues aquí hacen vida una serie de grupos de tambores, música bailable y llanera, grupos de baile como el de Yolanda Moreno, con jóvenes del municipio, quienes manifiestan también su amor por la cultura.

Gastronomía 

En Cojedes se puede disfrutar de los platos típicos del llano como son el cruzado de res y pescado, el pisillo de chigüire o de baba (conocido como babo), el pabellón, la parrilla criolla, catalina, pan de horno, manduca, dulce de lechosa, etc.

Fundación 
La historia de los Misioneros Capuchinos, se reafirma en Cojedes, con su llegada al Jobal, marcando fechas muy significativas en la historia religiosa de Cojedes. Los frailes capuchinos, venidos desde lejanas tierras españolas, traían consigo el propósito firme de la evangelización: imponer el cristianismo y su cultura en estas llanuras cojedeñas.

Estos portadores de la palabra de Dios, hacen escala en su apartado lugar al sur de Cojedes. Allí, el Fraile Miguel Francisco Vélez, acompañado de Gregorio de Benacoaz, funda el 3 de enero de 1751, un pueblo misionero, bautizándolo con el nombre de Divina Pastora del Jobal. En este lugar, se encontraba una población muy escasa de indígenas de diferentes tribus: Taparitas, Otomacos, Achaguas, Guamos, con costumbres, cultura y religión propias. Algunos se mostraron resistentes a las misiones pero al final, se impuso el catolicismo y la cultura de los misioneros. Hoy día, el pueblo Divina Pastora del Jobal es un pueblo católico. Ahora su nombre oficial es Libertad de Cojedes, pero popularmente se conoce como Lagunitas, desde nuestros antepasados.

Con su férrea persistencia, los misioneros capuchinos fueron sembrando la doctrina cristiana, impartieron nociones sobre el cultivo de la tierra y otros oficios de medio rural. Dura fue la tarea de estos frailes, pues los indios se mostraron renuentes al sometimiento y pérdida de su cultura, idioma y credo religioso. El politeísmo. No veían con agrado las intenciones de los misioneros, por eso muchos escaparon.
Estos misioneros contaban con pocos recursos, tanto humanos como materiales. Pero, los frailes Vélez y Benacoaz, lucharon con ahínco ante la adversidad hasta lograr sembrar la semilla de la fe cristiana en tierra Cojedeña, con la ayuda de la virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que ellos dieron a conocer bajo la advocación de Madre del Divino Pastor, esta imagen de la Divina Pastora fue la eterna acompañante de los misioneros, constituyéndose en la primera mujer evangelizadora.

La Divina Pastora quedó sembrada en el pueblo de Lagunitas, donde se le brinda veneración, respeto amor y fe. El culto por ella, unido a la palabra de Dios, es obra de los misioneros capuchinos. Día a día la fe por la Divina Pastora de Jobal va creciendo en los pobladores de Ricaurte, cuyo culto se ha ido de transmitiendo de generación en generación.

Para darle protección a la imagen de la Divina Pastora del Jobal, los misioneros capuchinos construyeron una iglesia de bahareque con un pequeño altar donde colocaron a la Virgen. A esta iglesia comenzaron a asistir los moradores de la región, los cuales posteriormente serían los primeros creyentes de la Divina Pastora.

Fray José de Alhama, al referirse a la iglesia del Jobal, considera que era precaria y de lento crecimiento. Posteriormente, Pedro de Ubrique en 1.758, afirma que esta misión pertenecía a la vicaría de San Carlos. Observa que la iglesia carecía de ornamentos, pero resalta el espíritu de sus fieles. La devoción por la Divina Pastora es cada vez mayor. Cuando es visitada por el Obispo Marti, en 1.781, encuentra una iglesia mejorada. Aprecia unas columnas de madera que dividían el espacio físico en tres naves; una sacristía, una capilla de ladrillo un altar mayor donde estaba colocada una imagen grande de la Divina Pastora igualmente nuestra iglesia contaba con la Virgen de Ntra. Señora de la Soledad y el Santo Cristo. Poseía ornamentos propios para celebrar la Santa Misa y otros sacramentos.
La devoción a la Virgen crece y se difunde. Se arraiga y se proyecta a todo el territorio cojedeño, ella despierta el sentimiento filial a los cojedeños y muy especialmente a los ricaurtenses, quienes se sienten orgullosos de ser escogidos por Dios al concederles la gracia de darles como Patrona de su región a la Divina Pastora. Esta devoción hacia ella, años más tarde, el Excmo. Obispo de Valencia Dr. José Gregorio Adam, decreta el 08-12-1954, La Erección Canónica de la Parroquia de la Divina Pastora de Cojedes, dentro de los límites del Territorio del Distrito Ricaurte. 

Para el 28-05-1976, el Santo Padre Pablo VI firmó un documento donde se registra:
Teniendo en cuenta este asiduo y peculiar con el que ya desde antiguo los fieles de la Diócesis de San Carlos han venerado a la bienaventurada Virgen María, bajo el título de Madre del Divino Pastor, nos ha parecido conveniente acceder a las preces de nuestro venerado hermano Medardo Luzardo Romero, Obispo de aquella Diócesis, quien uniendo sus votos al clero y fieles, pidió se concediera como Patrona Principal, ante Dios, para su Diócesis a la Bienaventurada Virgen María, bajo la citada advocación.
Así pues queriendo que el amor de los fieles hacia la Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, crezca más y más con nuestra Autoridad Apostólica confirmamos como Patrona Principal de la Diócesis de San Carlos a la Bienaventurada Virgen María bajo el título de Madre del Divino Pastor.

Es de resaltar que con la fundación de Lagunitas y su evangelización, queda históricamente registrado el nacimiento de la Iglesia Católica en La Divina Pastora del Jobal (Lagunitas), el culto a la Divina Pastora y la presencia de Dios eternamente entre los ricaurtenses.
Hoy como ayer, duro ha sido el camino que los misioneros han tenido que recorrer para cumplir el mandato de Cristo que consiste en predicar el evangelio a todas las criaturas al decirle a los apóstoles.

Fundación de la Parroquia El Amparo 
Al margen del río Cojedes entre Lagunitas y Santa Cruz de Portuguesa se yergue el Amparo. Esta mística población juicio popular de su gente surgió como la playa del tigre, sitio donde se refugiaban los criminales escapados de las cárceles y concentraciones de aquellos que huían de la guerra. Era menester cruzar el río Cojedes para quedar amparado por tan benévolo lugar. La necesidad de extender el cabotaje entre el puerto del Baúl (el primero del Estado Cojedes 1.850) con Apure y otros pueblos del sur y occidente obliga a las grandes casas comerciales de entonces, ejemplo la Boulton, a buscar un punto de confluencia e intercambio comercial, un sitio estratégico y de especiales ventajas hídricas y geográficas como el Amparo así comienza su puerto fluvial que recibe en primer barco (Bongo) en el año 1.870 con el nombre de Cristina de origen italiano. Con mercancías traídas de Ciudad Bolívar, al puerto del Baúl llegan en vacaciones de gran calado las cuales son transbordadas a embarcaciones más pequeñas (Bongo) y transportadas al Amparo lugar de donde son enviadas a Apure y Barquisimeto por bongos, carros de mula y arreos de burros. Estos rubros de truque de uno y otro lugar son: cereales, leguminosas, carnes, artesanías, licores, café papelón, jabón, creolina, entre otros.

La familia Mazziotta (adinerados españoles) controlaban el negocio del puerto y eran los dueños de las embarcaciones. A raíz del puerto el nombre del Amparo cobra fuerza y para la fecha en que termina la Guerra Federal (1.863) tiene fisonomía propia, todo hace presumir que el nombre del Amparo fue registrado oficialmente en 1.872 como testimonia la leyenda inscrita en la campana de la iglesia de la Inmaculada Concepción donada para la fecha por la familia Mazziotti. Para decir esto se hace especial consideración a los escritos sobre las misiones militares en cuanto a órdenes de tropa las cuales rezan.

Hoy por hoy la parroquia el Amparo cuenta con un inmenso potencial hidrológico tanto en corrientes de aguas subterráneas como ríos, caños y lagunas esto lo hace un asentamiento próspero en materia de producción agrícola en el 90% de su extensión territorial aproximadamente, siendo su principal fuente de aguas voluminosas el canal piloto el cual alimenta sus sistema de riego.

Nota: hasta no contar con fuentes originales firmes, el Amparo pudiera adoptar la fecha del 8 de diciembre de 1872 como referencia válida de su fundación. Es muy posible que la familia Mazziotta al donar la campana con esta fecha inscrita haya hecho esta consideración.

Localidades del estado Cojedes